Reprezentacja Angoli w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Angoli. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Angoli
Angola
Angolskie reprezentacje narodowe